Tropeiro
O Tropeiro - filme brasileiro da década de 1960
Feijão tropeiro - variedade de feijão

Desambiguação